5HT, serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT), substància que actua sobretot com a neurotransmissor.
 Pentium 4 HT
 Hypertransport, tecnologia de comunicacions bidireccional.
 Imperi Hitita (els egipcis l'anomenaven "Ht")
 ht codificació del Crioll haitià